Магомед Ибрагимов:
 Ибрагимов, Магомед Абдулмуминович (род. 1983) — российский и узбекский борец вольного стиля.
 Ибрагимов, Магомед Асланович (род. 1990) — российский тхэквондист.
 Ибрагимов, Магомед Ибрагимхалилович (род. 1974) — российский, азербайджанский и македонский борец вольного стиля.
 Ибрагимов, Магомед Идрисович (род. 1985) — российский борец вольного стиля.
 Ибрагимов, Магомед Чанкаевич (1863—1920) — российский военачальник, генерал-майор (1917).